Луар:

 Луар — річка у Франції.
 Луар і Шер — департамент у Франції.
 Луар — село в Алагирський районі Північній Осетії
 Луар — марка літаків періоду 1920-30-х років виробництва французької фірми Луар Авіасьон ().

Див. також 
 Луара (значення)